Harry’s steht für:
 Harry’s New York Bar in Paris
 Harry’s Bar in Venedig
 Harry’s (Unternehmen), französisches Backwarenunternehmen
 Harry’s (Unternehmen), US-amerikanischer Versandhändler von Rasierbedarf

Siehe auch:
 Harry
 Harrys
 Harris